Підкладка — термін, що використовується в матеріалознавстві для позначення основного матеріалу, поверхня якого піддається різноманітним видам обробки, в результаті чого утворюються шари з новими властивостями або ж нарощується плівка іншого матеріалу. 

 Підкладка (електроніка) — пластина з напівпровідникового матеріалу, що слугує для виготовлення мікроелектронних приладів та інтегральних мікросхем.
 Підкладка (мінералогія) — основа, на якій відбуваються зародження й ріст мінеральних індивідів та їх агрегатів.
 Підкладка (фотоматеріали) — основа фотоматеріалу, що слугує носієм емульсійних шарів.

Примітки